

Прізвище 
Дикий — українське прізвище.

 Дикий Антін (1900—1937) — український письменник, драматург, член літературної організації «Плуг» та ВУСПП.
 Дикий Володимир Петрович (1962—2021) — радянський та український футболіст, тренер. Майстер спорту (1982).
 Дикий Денис Леонідович (* 1980) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Дикий Дмитро — делеґат Української Національної Ради ЗУНР.
 Дикий Євген Олександрович (1973) — український науковець, військовик, публіцист.
 Дикий Ігор Васильович (1974) — український зоолог та полярник.
 Дикий Максим Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дикий Микола Петрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дикий Олексій Денисович (1889—1955) — актор, режисер, лауреат Сталінських премій, народний артист СРСР.
 Дикий Петро Миколайович (псевда: «Бувалий», «Вуйко», «Горбатий», «Журба», «Одисей»; 1915—1949) — керівник Новострілищанського районного проводу ОУН, Лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 Дикий Юрій Борисович (1946) — музичний педагог.

Фільми 

 «Дикий» (1952) — американський фільм-бойовик режисера Джорджа Маршалла.
 «Дикий» (2018) — французький драматичний фільм, реж. Каміль Відаль-Наке.
 «Дика» (2014) — американська біографічна драма режисера Жана-Марка Валле.
 «Дика» (2016) — німецький фільм-драма, реж. Ніколетт Кребіц.

Українські прізвища